Сергей Петрович Ва́нин (1916—2000) — советский конструктор вооружений.

Биография 
Родился 5 (18 мая) 1916 года в Петрограде. В 1941 году заочно окончил ЛВМИ.
 1931—1935 — техник-конструктор Ленинградского филиала Экспериментального института НКТП (завод № 47).
 1936—1939 — конструктор 2-й категории ОКБ № 47 НКОП, Ленинград.
 1940—1942 — инженер-конструктор НИИ-13 (Ленинград, в 1941—1942 Молотов).

В 1942—1991 годах работал в СКБ НКВ, Коломна (КБМ) в должностях от инженера до заместителя главного конструктора.

Принимал непосредственное участие в разработке 240- и 420-мм тяжелых миномётов, безоткатных орудий, больших морских бомбомётов, высокоточных мобильных тактических ракетных комплексов «Точка», оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока», противотанковых ракетных комплексов «Шмель» и «Малютка».

Участвовал в создании комплексной системы автоматизированного проектирования САПР «Магистраль».
Автор 39 изобретений.

Умер 23 октября 2000 года в Коломне (Московская область).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за работу в области военной техники
 Ленинская премия (1964)
 орден Ленина (1971)
 орден Трудового Красного Знамени (1976)
 медали

Источники 
 АО КБМ. Ванин Сергей Петрович 
 Ванин Сергей Петрович 
 Выпускники БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
 Ушакова В.В.  Шавырин. Создатель оружия Победы  / В.В. Ушакова. – М: Вече, 2020. – 464 с. – 3000 экз. – ISBN 978-5-4484-1932-4.  
	Соколов А.Г. Наш ротный–батальонный–полковой… КБМ: начало славного пути / А.Г. Соколов. – М: Вече, 2022. – 256 с. –  ISBN 978-5-4484-3155-5.

Конструкторы СССР

Выпускники БГТУ «Военмех»

Персоналии:Коломна